Larkino bezeichnet:
 Larkino (Kaliningrad), verlassener Ort im russischen Oblast Kaliningrad
 Larkino (Wologda), Ort im russischen Oblast Wologda